Accidentally in Love (film), een romantische komedie uit 2011
 Accidentally in Love (lied), een lied van de Amerikaanse rockband Counting Crows